Rovapää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rovapää (kulle, lat 68,27, long 28,45), Lappland, Norra Lappland, 
 Rovapää (kulle, lat 67,83, long 27,43), Lappland, Norra Lappland, 
 Rovapää (kulle, lat 67,47, long 27,20), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar